Daisy kan syfta på:

 Daisy (namn) – ett kvinnonamn
 Daisy (kampanj) – politiskt kampanjinslag för Lyndon Johnson 1964
 Daisy (talboksstandard) – en internationell standard för digitala talböcker
 Daisy – en DC-3:a från 1943, se Flygande Veteraner
 Princess Daisy  – en figur i mariospelen
 Daisy – en pseudonym för Fredrik Ulrik Wrangel
 Engelska för tusensköna

Geografi

Marshallöarna 

 Louj, ö, Enewetak, 
 Bijire, del av en ö, Enewetak,

USA 

 Daisy, Arkansas, Pike County, 
 Daisy, Georgia, Evans County, 
 Daisy, Kentucky – en ort i Kentucky

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar